Quing bezeichnet folgende Dinge

 ein von der Rapperin Sookee verwendetes Pseudonym
 ein Album der Rapperin Sookee, siehe Quing (Album)

Siehe auch:
 Qing